Název Němčí je obsažen v názvech více sídel:
 obce
 Dolní Němčí – obec v okrese Uherské Hradiště
 Horní Němčí – obec v okrese Uherské Hradiště
 části obcí
 Němčí (Malečov) – část obce Malečov v okrese Ústí nad Labem
 Němčí (Podlesí) – část obce Podlesí v okrese Ústí nad Orlicí

Související články 
 Němče
 Němčík
 Němčice
 Němci

Externí odkazy